

Tabela 
Grupa D

Mecze

Meksyk – Iran 
Niedziela, 11 czerwca 2006
18:00 – FIFA World Cup Stadium Nuremberg, Norymberga – Widzów: 41 000

 Sędzia: Roberto Rosetti (Włochy)
 Sędziowie liniowi:
 Cristiano Copelli (Włochy)
 Alessandro Stagnoli (Włochy)
 Sędzia techniczny: Jerome Damon (RPA)
 Piąty sędzia: Enock Molefe (RPA)

Angola – Portugalia 
Niedziela, 11 czerwca 2006
21:00 – FIFA World Cup Stadium Cologne, Kolonia – Widzów: 45 000

 Sędzia: Jorge Larrionda (Urugwaj)
 Sędziowie liniowi:
 Walter Rial (Urugwaj)
 Pablo Fandino (Urugwaj)
 Sędzia techniczny: Kevin Scott (USA)
 Piąty sędzia: Chris Strickland (USA)

Meksyk – Angola 
Piątek, 16 czerwca 2006
21:00 – FIFA World Cup Stadium Hanover, Hanower – Widzów: 43 000

 Sędzia: Shamsul Maidin (Singapur)
 Sędziowie liniowi:
 Carlos Chandia (Chile)
 Rodrigo González (Chile)
 Sędzia techniczny: Trachya Permpanich (Tajlandia)
 Piąty Sędzia: Eisa Ghoulum (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Portugalia – Iran 
Sobota, 17 czerwca 2006
15:00 – FIFA World Cup Stadium Frankfurt, Frankfurt – Widzów: 25 444

 Sędzia: Eric Poulat (Francja)
 Sędziowie liniowi:
 Mohammed Guezzaz (Maroko)
 Brahim Djezzar (Algieria)
 Sędzia techniczny: Lionel Dagorne (Francja)
 Piąty sędzia: Vincent Texier (Francja)

Portugalia – Meksyk 
Wtorek, 21 czerwca 2006
16:00 – FIFA World Cup Stadium Gelsenkirchen, Gelsenkirchen – Widzów: 52 000

 Sędzia: Ľuboš Micheľ (Słowacja)
 Sędziowie liniowi:
 Roman Slysko (Słowacja)
 Martin Balko (Słowacja)
 Sędzia techniczny: Essam Abd El Fatah (Egipt)
 Piąty sędzia: Mamadou Ndoye (Senegal)

Iran – Angola 
Środa, 21 czerwca 2006
16:00 – Zentralstadion, Lipsk – Widzów: 38 000

 Sędzia: Mark Shield (Australia)
 Sędziowie liniowi:
 Nathan Gibson (Australia)
 Ben Wilson (Australia)
 Sędzia techniczny: Carlos Simon (Brazylia)
 Piąty sędzia: Aristeu Tavares (Brazylia)

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006